Stepnjak  – pseudonimo di Sergej Michajlovič Kravčinskij, politico russo
 Stepnjak  – capoluogo del distretto di Eńbekšilder, nella regione di Aqmola, in Kazakistan